|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou International Women's Open) van 2009 vond plaats van 14 tot en met 20 september 2009 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Vera Zvonarjova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Anabel Medina Garrigues kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het vijfde reekshoofd, Shahar Peer uit Israël, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Italiaanse Alberta Brianti in twee sets. Peer wist voor het eerst sinds ruim drie jaar een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2009.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Marija Koryttseva en Tatjana Poetsjek had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Poetsjek wist haar titel te prolongeren, samen met Volha Havartsova.

Het eerste reekshoofd, Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Wit-Russische duo Volha Havartsova en Tatjana Poetsjek won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Kimiko Date-Krumm en Sun Tiantian in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Havartsova had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Poetsjek vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Guangzhou 2009
Guangzhou